Га́ннелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Ганнелл, Салли (род. 1966) — британская легкоатлетка.
 Ганнелл, Эдриан (род. 1972) — английский снукерист.

Примечания